Esistono più comuni francesi con questo nome

Marmagne – Cher
Marmagne – Côte-d'Or
Marmagne – Saona e Loira